Yol (film), een Turkse film uit 1982
Yol (India), een plaats in India